Purin kan syfta på:

Purin (seriefigur) – en japansk seriehund
Purin (kemi) – en heterocyclisk aromatisk organisk förening